Ancora qui, singolo di Renato Zero del 2009 dall'album Presente;
 Ancora qui, singolo di Elisa del 2013 dalla colonna sonora del film Django Unchained.